Флаг муниципального образования сельское поселение Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 июня 2007 года решение Совета депутатов сельского поселения Куликовское № 24 и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3573.

17 октября 2011 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь «Уставом» сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области, а также учитывая рекомендации Геральдической комиссии Московской области, решением Совета депутатов сельского поселения Куликовское № 62, было утверждено «Положение» о флаге сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области в новой редакции. Данным решением, среди прочего, было незначительно изменено описание флага.

Описание 
Описание флага, утверждённое 28 июня 2007 года решение Совета депутатов сельского поселения Куликовское № 24, гласило:

«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба сельского поселения: белого креста, достигающего своими плечами краёв полотнища (ширина плеч креста — 1/5 длины полотнища); на кресте изображены княжеская корона в центре, выполненная жёлтым, синим, малиновым и белым цветами и стилизованный горностаевый мех — на плечах; в каждой из голубых частей изображён стоящий кулик белым, серым и чёрным цветами».

Описание флага, утверждённое 17 октября 2011 года решение Совета депутатов сельского поселения Куликовское № 62, гласит:

«Прямоугольное двустороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба Куликовского сельского поселения: белого креста, достигающего своими плечами краёв полотнища (ширина плеч креста — 1/5 длины полотнища); на кресте изображены геральдическая княжеская шапка в центре, выполненная жёлтым, синим, малиновым и белым цветами, и стилизованный горностаевый мех — на плечах; в каждой из голубых частей изображён стоящий кулик белым, серым и чёрным цветами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности сельского поселения.

Земли, входящие в состав Куликовского сельского поселения имеют богатую, интересную историю. Входя в состав сначала княжества, затем уезда и теперь района, они разделили и трудности и славу Дмитровской земли. Территориальная принадлежность к Дмитровскому району, неразрывность и общность истории отражена на флаге стилизованным горностаевым мехом и короной — символами княжеского достоинства — фигурами из герба Дмитровского района.

Название сельского поселения гласно отражено с помощью фигур птицы — кулика.

Крест на флаге сельского поселения символизирует один из почитаемых монастырей русской православной церкви. Николо-Пешношский монастырь, основанный ближайшим сподвижником, сопостником и собеседником Сергия Радонежского — святым преподобным Мефодием, по праву считался «второй Лаврой».

Монастырь был основан в 1361 году и на протяжении всей своей истории оставался крупным духовным центром русского монашества. Местные монахи участвовали в строительстве Оптиной пустыни. Сюда приходили паломники со всей страны поклониться чудотворным святыням — здесь сохранялись частица Ризы Господней, чудотворная икона святого Иоанна Предтечи работы преподобного Андрея Рублёва, образ Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева».

Голубым цветом символически отражена водные артерии поселения — канал имени Москвы, реки Яхрома и Сестра.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания